Муйнане (Muename, Muinana, Muinane, Muinani) — бора-уитотский язык, на котором говорят на притоке реки Какета на реке Верхняя Кауйнари департамента Амасонас в Колумбии.

Письменность 
Письмо муйнане основано на латинице. Фонетический состав языка выглядит следующим образом:

 Палатализованные согласные пишутся с использованием непалатализованных форм + y: ty /tʲ/, dy /dʲ/, ry /rʲ/. Для алфавитной цели они рассматриваются последовательностью букв.
 Тон обычно не указывается на письме. Когда он указывается, то обозначается акутом над гласной: á, é, í, ɨ́, ó, ú.
 Письмо муйнане основано на испанской орфографии. По этой причине звук /k/ пишется как c перед a, ɨ, o, и u и как qu перед e и i. Кроме того, звук /g/ пишется как gu перед e и i и как g в других случаях.

Примечания

Ссылки 
 Муйнане на Ethnologue

Языки Колумбии